Bhakti Marga (Sanskrit: "Weg der Hingabe" {Bhakti}) ist die Bezeichnung für:

 den indischen Weg der Gottesliebe, siehe Bhakti-Yoga
 Bhakti Marga (Religionsgemeinschaft)